Berjosowski ist der Name folgender Orte in Russland:

Berjosowski (Kemerowo), Stadt in der Oblast Kemerowo
Berjosowski (Swerdlowsk), Stadt in der Oblast Swerdlowsk

Siehe auch:
 Beresowski